Меса дел Агила има више значења:

 Меса дел Агила (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса дел Агила (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику